Guga (Alexandre da Silva, n. 1964) – calciatore brasiliano 
 Chiquinho (Alexandre da Silva, n. 1974) – calciatore brasiliano 

 Alexandre da Silva Mariano detto Amaral (n. 1973)– calciatore brasiliano